Glaspalast steht für 

folgende Gebäude und Gebäudeteile: 
 in Augsburg: eine ehemalige Produktionsstätte und heutiges Museum, siehe Glaspalast Augsburg
 in Berlin-Moabit: ein ehemaliges Gebäude des früheren Universum-Landes-Ausstellungs-Parks, siehe ULAP
 in Emden: ein bis 1973 errichteter Wohnkomplex, siehe Glaspalast (Emden)
 in Erlangen: ein 1959 bis 1962 errichtetes Bürohochhaus, siehe Glaspalast (Erlangen)
 in Heerlen (Niederlande): ein ehemaliges Warenhaus, siehe Glaspaleis
 in Köln: ein Pavillon der Werkbundausstellung 1914 von Bruno Taut, siehe Glaspalast (Köln)
 in London: ein für die Weltausstellung 1851 entworfenes Gebäude, siehe Crystal Palace
 in Leipzig: Krystallpalast (Leipzig)
 in Mandalay (Birma): die Audienzhalle im ehemaligen Königspalast, siehe Mandalay
 in München: eine ehemalige Ausstellungshalle, siehe Glaspalast (München)
 in Neuss: eine 1988 in Betrieb genommene Stadionhalle, siehe Stadionhalle
 in Sindelfingen: eine Sport- und Veranstaltungshalle, siehe Glaspalast Sindelfingen

außerdem für 
 den deutschen Titel eines Romans des indischen Autors Amitav Ghosh